Сюй Цайхоу (; ) — китайский военачальник и политический деятель, генерал-полковник, коррупционер. Член Политбюро ЦК КПК (2007—2012), секретарь ЦК (2002—2007), заместитель председателя Центрального военного совета Китая (с 2004/2005 по 2012/2013, член с 1999 года). Арестован в 2014 г. — см. Новая банда четырёх.

Член Коммунистической партии Китая с апреля 1971 г. по июнь 2014 года (исключён), член ЦК КПК 15 созыва, член Секретариата ЦК КПК 16-го созыва, член Политбюро ЦК КПК 17-го созыва.

Биография 
Родился в городе Вафандянь вблизи Даляня провинции Ляонин. По национальности ханец. С августа 1963 года на службе в Народно-освободительной армии Китая. Окончил инженерно-электронный факультет Харбинского военно-инженерного института, где учился с 1963 по 1968 год.
 С 1982 по 1983 год — начальник отдела кадров.
 С 1983 по 1984 год — заместитель начальника Политуправления Цзилиньского провинциального военного округа НОАК.
 С 1984 по 1985 год — начальник отдела по работе с массами Политуправления Шэньянского военного округа НОАК.
 С 1985 по 1990 год — начальник Политуправления, с 1990 по 1992 год политкомиссар 16-й армейской группы Сухопутных войск НОАК.
 С 1992 по 1993 год — помощник начальника, с 1993 по 1996 год заместитель начальника Главного политического управления НОАК.
 С 1992 по 1994 год — директор газеты «Цзефанцзюнь бао» («Освободительная армия»).
 С 1996 по 1999 год — политкомиссар, секретарь парткома Цзинаньского военного округа НОАК.
 С 1999 по 2002 год — первый заместитель начальника и заместитель секретаря парткома Главного политического управления НОАК, с 2000 по 2002 год — секретарь Комиссии по проверке дисциплины Центрального военного совета.
 С 2002 по 2004 год — начальник и секретарь парткома Главного политического управления НОАК.
 С 2004 по 2012 год заместитель председателя Военного совета ЦК КПК, с 2005 по 2012 год заместитель председателя Центрального военного совета КНР.

Являлся членом Постоянного комитета Президиума 17-го Всекитайского съезда КПК созыва 2007 года.

15 марта 2014 года Сюй Цайхоу был взят под стражу прямо с больничной койки в госпитале Пекина, где лечился от рака. Одновременно задержаны его жена, дочь и личный секретарь. В ходе расследования было установлено, что Сюй и члены его семьи, злоупотребляя служебным положением, получали взятки за оказание помощи взяткодателям в повышении по службе и действовали в интересах третьих лиц, тем самым серьезно нарушили партийную дисциплину. По данным СМИ, как сообщает ТАСС, "при обыске в его доме были найдены внушительные "валютные запасы" — более тонны долларов, евро и юаней. Кроме того, в обширном подвале обнаружили несколько центнеров отборного нефрита и коллекцию редкого антиквариата. Для того чтобы вывезти конфискованное имущество, понадобилось более десятка грузовиков".

30 июня на заседании Политбюро ЦК КПК под председательством председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК и председателя Центрального военного совета КНР Си Цзиньпина Сюй Цайхоу был исключён из КПК по результатам расследования Комиссии Центрального военного совета по проверке дисциплины, лично одобренного Си Цзиньпином, установившего, что Сюй и члены его семьи брали взятки, помогая отдельным офицерам в продвижении по службе. Сюй Цайхоу был причислен к группировке, получившей название «Новая банда четырёх».

Дело передано в органы военной прокуратуры. Прекращено в марте 2015 года - в связи с кончиной Сюй Цайхоу.

Награды 
  Орден Дружбы народов (11 июля 2012 года, Белоруссия) — за большой личный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений и военно-политического сотрудничества между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

Примечания

Ссылки 
 Биография заместителя председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цайхоу
 Xu Caihou. Biography
 Xu Caihou
 A Smooth Transition. Jiang Zemin passes on the baton of military power to his former deputy
 Генерала в Китае судят по обвинению в коррупции

Выпускники Харбинского военно-инженерного института
Генералы Народно-освободительной армии Китая
Политики XX века
Политики XXI века
Члены Секретариата ЦК КПК
Члены Политбюро ЦК КПК
Зампреды Центрвоенсовета Китая
Исключённые из Коммунистической партии Китая
Коррупция в Китае